Az Alstom Metropolis a francia Alstom cég által gyártott metrókocsi. A kocsik a világ 22 nagyvárosában, több mint 3000 példányban közlekednek. A járművek alapja azonos, felépítményük a megrendelő igényei szerint változhat. A kocsikat 2-10 részes egyterű szerelvénnyé lehet összekapcsolni.

A világ nagyvárosaiban ma üzemelő minden negyedik metrókocsit az Alstom tervezett és gyártott. A vállalat metróinak egyik legnépszerűbb típusa a Budapest által az M2-es és az M4-es metróvonalakra vásárolt Metropolis metrócsalád. A Metropolis szerelvények 1997-es bevezetése óta ilyen szerelvényeket rendelt többek közt Barcelona, Varsó, Szingapúr, Buenos Aires, valamint Santiago de Chile városa is.

Típusok 
 C830
 C751A
 AM5-M2 (a budapesti M2-es metróvonalra)
 AM4-M4 (a budapesti M4-es metróvonalra)

Előfordulás

Budapest 

Az M2-es metró vonalán 2012. szeptember 7-étől fokozatosan állt forgalomba. 2013-ban kiderült, hogy a jármű rendellenes kerékkopást mutat. De azóta már kijavították a problémát.

Jegyzetek

Források

További információk 
 ALSTOM Transport 
 METROPOLIS, A fine blend between standardization and customization 
 METROPOLIS, A fine blend between standardization and customization 
 Fully automatic metros 

Alstom motorvonatok
Budapesti metrókocsik